Die Roma Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 11. Mai 2013 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 4. und 5. Mai 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Andrei Golubew
 Adrián Menéndez
 Andrej Martin
 Maxime Teixeira

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Denys Mylokostow
 Dustin Brown
 Bastian Knittel

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 69 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Rom